Дмитрий Борисенков: Борисенков, Дмитрий Александрович (род. 1968) — советский и российский музыкант, лидер группы «Чёрный обелиск».
 Борисенков, Дмитрий Анатольевич (род. 1979) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.